Balls 8 (рег. номер N008NA, НАСА NASA008, серийный номер MSN 16498)  — исследовательский вариант самолёта Boeing B-52B Stratofortress, эксплуатировавшийся НАСА с июня 1959 по декабрь 2004 года. Был выпущен в модификации RB-52B для ВВС США и являлся десятым построенным самолётом B-52. Первый полёт совершил 11 июня 1955 года. С 8 июня 1959 года использовался НАСА в различных исследовательских программах. Balls 8 использовался в качестве пусковой платформы для экспериментальных самолётов по программам X-15, X-24, HL-10, M2-F3, X-38, X-43. До начала эксплуатации Lockheed L-1011 TriStar Stargazer именно Balls 8 использовался в качестве самолёта-носителя в системе воздушный старт для ракеты-носителя Pegasus в стандартной конфигурации.

История 
Balls 8 вышел в свой первый полёт в качестве самолёта-разведчика, но вскоре был использован для испытания навигационной и прицельной системы для бомбардировщиков. В 1959 году Balls 8 и ещё один B-52 были переданы в НАСА для использования в качестве самолётов носителей для программы X-15. При этом оба самолёта формально оставались в составе вооружённых сил США. Balls 8 произвёл большую часть из 199 запусков по программе X-15. После окончания программы X-15 Balls 8 принимал участие во всех аэронавигационных и во многих других программах НАСА.

В рамках работ по программе Спейс шаттл Balls 8 принимал участие в отработке парашютных систем твёрдотопливных ускорителей и тормозных парашютов самих челноков. В 1978 году произошло авиапроисшествие, которое могло привести к потере Balls 8 и экипажа: твёрдотопливный ускоритель после открытия крюков-фиксаторов не отделился от самолёта-носителя. Пилот Balls 8 Фитц Фултон совершил несколько энергичных манёвров с целью сбросить застрявший ускоритель, но это не изменило ситуацию: бортовые системы показывали, что все элементы раскрыты, а визуальное наблюдение показывало, что ускоритель находится под крылом. Было принято решение совершать посадку, которая прошла так гладко, что застрявший ускоритель остался под крылом до остановки самолёта на полосе.

Balls 8 дал путёвку в жизнь спасательной капсуле бомбардировщика FB-111, он принимал участие в отработке беспилотной системы F-15 Spin Research Vehicle.

Совершил 1000-й полет 16 сентября 1999 года

X-38 
12 марта 1998 года был произведён первый сброс из под крыла Balls 8 экспериментального летательного аппарата X-38 по программе Crew Return Vehicle (CRV). В 1999 году был произведён ещё один запуск и в марте 2000 года был произведён следующий запуск по программе. 10 июля 2001 был произведён очередной запуск с борта Balls 8.

X-43 

Программа X-43 была совместным детищем ряда компаний, которые координировались НАСА. Гиперзвуковой летательный аппарат делала компания MicroCraft (впоследствии ATK GASL) из Таллахомы, штат Теннесси. Orbital Sciences Corporation адоптировала ракету-носитель Pegasus. 24 марта 1997 года был подписан контракт на реализацию программы.

28 апреля 2001 года Balls 8 совершил первый полёт по программе X-43. В ходе двухчасового полёта испытывались бортовые системы и аэродинамические решения. Самолёт с ракетой на пилоне стартовал из авиабазы Эдвардс, совершил полёт в тихоокенском полигоне ракетных испытаний и вернулся на базу.

2 июня 2001 года на высоте 20 000 футов был произведён первый запуск системы, который оказался неудачным: после старта произошёл сбой в системе управления ракеты и ракета была уничтожена по команде с Земли. Расследование показало, что причина сбоя крылась в неправильном моделировании сил, возникающих при запуске на высоте 20 000 футов, а не на расчётной 40 000 футов.

Для исправления проблем, выявленных в ходе первого запуска, потребовалось около трёх лет, которые были потрачены на дополнительные расчёты и исследования, модификацию ракеты-носителя и систем летательного аппарата. Профиль полёта был адаптирован под стандартный профиль полёта ракеты-носителя Pegasus, сама ракета была облегчена на почти три тысячи фунтов твёрдого ракетного топлива. Самолёт-носитель Balls 8 был подготовлен для запусков на высоте 40 000 футов.

Второй полёт по программе произошёл 27 марта 2004 года. В ходе полёта впервые включился ГПВРД и летательный аппарат разогнался до скорости 6,83 Маха.

16 ноября 2004 года Balls 8 совершил третий полёт по программе X-43 и свой последний «боевой» полёт: в этом испытании гиперзвуковой исследовательский аппарат с ГПВРД X-43A, достигший скорости 9,6 Маха, или почти 7000 миль в час. Эта скорость стала рекордной для аэродинамического летательного аппарата. Рекорд был зафиксирован и внесён в книгу рекордов Гиннеса.

17 декабря 2004 ветеран авиапарка НАСА был официально выведен из эксплуатации.

На момент выхода в «отставку» Balls 8 был старейшим летающим самолётом B-52 и старейшим самолётом НАСА. Одновременно он имел наименьшее количество лётных часов (2443,8) среди всех эксплуатировавшихся на тот момент B-52. Это объяснялось спецификой использования: самолёт совершал экспериментальные полёты, между которыми проходили большие сервисные интервалы, готовящие самолёт и тестируемые объекты к испытаниям.

Завершение карьеры 
17 декабря 2004 года на авиабазе «Эдвардс» прошла торжественная церемония вывода Balls 8 из эксплуатации.

Рой Брайант, руководитель проекта NASA Dryden B-52B, присутствовавший при первом полёте Balls 8 по программе X-15 и последнем полёте по программе X-43 высоко оценил вклад команды эксплуатировавшей и обслуживающей данный самолёт:

Сравнение с конкурентами в проектах «воздушный старт» 
Boeing NB-52B Balls 8 стал первым самолётом-носителем, с борта которого была запущена космическая ракета, реализовавшим на практике концепцию «воздушный старт». Первый запуск ракеты-носителя Pegasus состоялся 5 апреля 1990 года. Впоследствии ещё два проекта достигли стадии практической реализации: Stargazer — Pegasus и Cosmic Girl — LauncherOne.

См. также 
 White Knight Two — двухфюзеляжный самолёт-носитель воздушного старта.
 Stargazer (самолёт) — самолёт-носитель для ракеты Pegasus XL
 Scaled Composites Stratolaunch Model 351 — самолёт носитель программы Stratolaunch
 Cosmic Girl — самолёт-носитель для ракеты LauncherOne

Примечания

Литература

Ссылки 
 https://www.smithsonianmag.com/air-space-magazine/mother-2206335/
 https://images.nasa.gov/details-EC04-0327-39
 https://www.nasa.gov/centers/dryden/multimedia/imagegallery/B-52/B-52_proj_desc.html
 https://www.nasa.gov/centers/dryden/news/X-Press/stories/123104_b-52b_remembered.html
 https://www.nasa.gov/centers/armstrong/news/FactSheets/FS-005-DFRC.html
 https://www.nasa.gov/centers/dryden/news/X-Press/50th_anniversary/top_20_projects/nb-52b.html
 https://www.nasa.gov/centers/dryden/history/pastprojects/B-52/index.html
 https://www.nasa.gov/centers/armstrong/multimedia/graphics/EG-0066-01.html
 https://www.nasa.gov/centers/armstrong/multimedia/graphics/EG-0006-01.html
 https://www.nasa.gov/centers/dryden/multimedia/imagegallery/B-52/EC78-9874.html
 https://www.nasa.gov/centers/dryden/multimedia/imagegallery/B-52/ED04-0362-01.html
 https://www.nasa.gov/centers/dryden/multimedia/imagegallery/B-52/ED04-0362-07.html
 https://www.nasa.gov/centers/dryden/multimedia/imagegallery/DAST/DAST_proj_desc.html
 https://www.nasa.gov/centers/dryden/multimedia/imagegallery/HL-10/ECN-2203.html
 https://history.nasa.gov/SP-3300/index.htm
 https://www.nasa.gov/centers/dryden/multimedia/imagegallery/B-52/EC01-0223-1.html
 https://www.nasa.gov/centers/dryden/multimedia/imagegallery/B-52/EC01-0220-6.html
 https://www.dfrc.nasa.gov/Gallery/Graphics/X-43A/index.html
 https://www.thisdayinaviation.com/16-september-1999/

Самолёты Boeing
Стартовые комплексы
Космодромы США
НАСА
Orbital Sciences Corporation
Воздушный старт